Геологи́ческая:

 Геологическая — станция Екатеринбургского метрополитена.
 Геологическая — железнодорожная станция в Югорске.

См. также 
 Геологическая история Земли
 Геологическая карта
 Геологическая система
 Геологическая служба США
 Геологическая стратификация
 Геологическая формация
 Геологическая эпоха
 Геологическая эра
 Геологический
 Геологическое